UEFA Liga prvaka 2008./09. je 54. izdanje najelitnijeg nogometnog turnira, 17. pod imenom UEFA Liga prvaka. Finale će se odigrati na stadionu Olimpico u Italiji, 27. svibnja 2009.

1. pretkolo 

|}

2. pretkolo 

|}

3. pretkolo 

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je 19. prosinca 2008. u Nyonu. Prve su odigrane 24. i 25. veljače, a uzvrati 10. i 11. ožujka. 

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 20. ožujka 2009. u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 7. i 8. travnja, a uzvrati 14. i 15. travnja. Zbog dvadesete obljetnice Hillsborouške katastrofe, UEFA je pristala na Liverpoolov zahtjev da se njihov uzvratna utakmica 14., umjesto 15. travnja.

|}

Polufinale
Prve utakmice polufinala su odigrane 28. i 29. travnja, a uzvrati 5. i 6. svibnja.

|}

Finale

Vidi još 

 Kup UEFA 2008/09.
 Intertoto kup 2008.

Vanjske poveznice 

Službena stranica

2008./09.